Benedek je priimek več oseb:
 Josip Benedek, slovenski učitelj
 Ludwig Benedek, avstrijski general
Wolfgang Benedek, avstrijski pravnik, prof. Univerze v Gradcu

Glej tudi 

 priimke Benedik, Benedičič, Benedetič, Benetik, Bedenk itd.